Лолитта Вячеславовна Семенина (род. 1964, Москва) — советская и российская оперная певица, солистка Государственного академического Большого театра России, народная артистка Российской Федерации (2012).

Биография 
В школьные годы была солисткой Большого Детского хора ЦТ и ВР. В 1987 году окончила Музыкальное училище имени Гнесиных, затем в 1994 году — Российскую академию музыки имени Гнесиных. С 1987 по 2000 год была солисткой Московского камерного хора под руководством В. Минина. В 1995 году получила III премию Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки. В 1998 году удостоена II премии Международного конкурса певцов имени Джованни Баттисты Виотти в Верчелли, Италия. В том же году была удостоена звания «Заслуженная артистка Российской Федерации». С 2000 по 2015 год была солисткой оперной труппы Большого театра. В 2012 году удостоена звания «Народная артистка Российской Федерации». С 2015 года работает частным репетитором по вокалу.

Репертуар

Большой театр 
 Иоланта («Иоланта» П. Чайковского)
 Лю («Турандот» Дж. Пуччини)
 Татьяна («Евгений Онегин» П. Чайковского)
 Мюзетта, Мими («Богема» Дж. Пуччини)
 Анна («Набукко» Дж. Верди)
 Мария («Мазепа» П. Чайковского)
 Марфа («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова)
 миссис Алиса Форд («Фальстаф» Дж. Верди)
 мадам Баттерфляй («Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини)
 Микаэла («Кармен» Ж. Бизе)
 Агнеса Сорель («Орлеанская дева» П. Чайковского)
 Марселина («Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта)
 Тамара («Демон» А. Рубинштейна)
 Дездемона («Отелло» Дж. Верди)

Прочие 
 молодая женщина («Любовь трёх королей» И. Монтемецци)
 Афина («Орестея» С. Танеева)
 сопрано («Реквием» В. А. Моцарта)
 сопрано («Глория» А. Вивальди)
 сопрано («Месса до мажор» Л. ван Бетховена)

Примечания 

Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Лауреаты Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки
Оперная труппа Большого театра